Youssouf Traoré – piłkarz burkiński
 Youssouf Traoré – piłkarz iworyjski
 Youssouf Traoré – piłkarz malijski